Micro (dal greco μικρός molto piccolo) può riferirsi a:

 Micro (simbolo µ) – in metrologia è un prefisso del Sistema internazionale di unità di misura che esprime il fattore 10−6 cioè 
 Micro – nella vela, è un tipo di barca a chiglia
 Micro – romanzo di Michael Crichton, pubblicato postumo nel 2011
 Micro – comune degli Stati Uniti d'America in Carolina del Nord
 Micro (o Microchip) – personaggio dei fumetti Marvel Comics